La Coppa Italia 2014-2015 è stata la 46ª edizione della principale coppa nazionale italiana di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo con la formula della final eight dal 26 febbraio al 1º marzo 2015 presso la Pista Armeni di Follonica.

Il trofeo è stato conquistato dal  per la terza volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Risultati

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della Coppa Italia di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2014
Tornei per club di hockey su pista nel 2015
Competizioni sportive a Follonica
Hockey su pista a Follonica